Старостино — название населённых пунктов:

Россия 
 Старостино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Старостино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Старостино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Старостино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Старостино — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Старостино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Старостино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Старостино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Украина 
 Старостино — село в Ратновском районе Волынской области.
 Старостино — село в Раздельнянском районе Одесской области.

См. также 
 Староста